Автономна спільнота і провінція Балеарські острови (; ) включає у себе 67 муніципалітетів. Статус автономної спільноти провінція Балеарські острови отримала згідно з Конституцією Іспанії від 1978 року. Відповідно до Закону Іспанії про місцеве самоврядування () муніципалітет є основним суб'єктом територіального устрою держави, має правосуб'єктність і повноваження для досягнення своїх цілей; його елементами є територія, населення і місцева адміністрація. У кожному з муніципалітетів є рада, комісія (свого роду кабінет міністрів) і мер (алькальд). Члени муніципальної ради обираються загальним голосуванням дорослого населення за системою пропорційного представництва. Як і на виборах до національного парламенту, голоси віддаються за партійні списки, а не за окремих кандидатів.

Муніципалітети Балеарських островів, розташовані на острові Мальорка, також об'єднано у шість комарок: Пла-де-Мальорка (16 муніципалітетів), Райгер (13), С'єрра-де-Трамонтана (13), Льєвант (5), Мігхорн (5) і місто Пальма-де-Мальорка (1).

Автономна спільнота і провінція Балеарські острови займає площу в 5014,0 км² і має населення в  жителя (2019). Столиця автономної спільноти — місто Пальма, яке також є його найбільшим муніципалітетом за чисельністю населення. Найбільший же за площею муніципалітет Балеарських островів — Льюкмайор (327,33 км²), а найменший — Бухер (8,29 км²).

Список 
У цьому списку показано муніципалітети Балеарських островів, їхні назви іспанською й каталонською мовами, світлини (краєвиди, пам'ятки тощо), площа, населення (за даними за 2019 рік), герби, географічні координати, острови (на яких знаходяться відповідні муніципалітети) і комарки (до складу яких входять муніципалітети), розташування на карті провінції відповідних муніципалітетів. У примітках вказано посилання на статті (каталонською мовою) про відповідні муніципалітети у Великій каталонській енциклопедії (). Є доступним сортування муніципалітетів за площею і населенням (за зростанням і зменшенням), а також за островами, на яких вони розташовані.

Карта 
На адміністративній мапі автономної спільноти Балеарські острови вказано розташування центрів його муніципалітетів.

Леґенда карти:

 1 — Бінісалем
 2 — Інка
 3 — Льорет-де-Віста-Алегре
 4 — Сінеу
 5 — Санта-Марія-дель-Камі
 6 — Манкор-дель-Валье
 7 — Льосета
 8 — Сансельяс
 9 — Сельва
 10 — Вільяфранка-де-Бонані
 11 — Сан-Хуан
 12 — Петра
 13 — Марія-де-ла-Салуд
 14 — Альгайда
 15 — Санта-Маргаріта
 16 — Вальдемоса
 17 — Консель
 18 — Льюбі
 19 — Аріань
 20 — Ла-Пуебла
 21 — Буньола
 22 — Маррачі
 23 — Костіч
 24 — Сан-Лоренсо
 25 — Монтуїрі
 26 — Кампанет
 27 — Аларо
 28 — Сольєр
 29 — Форналуч
 30 — Санта-Еухенія
 31 — Бухер
 32 — Еспорлас
 33 — Муро
 34 — Ес-Кастель

Примітки

Посилання 
   — список муніципалітетів Балеарських островів за площею.
  

Балеарські острови
Балеарські острови
Балеарські острови